Mark II, Mark 2 ou Mk 2 désigne le deuxième modèle d'une série. Cela peut faire référence à :
 EOS-1D Mark II et EOS-1Ds Mark II, deux appareils photo professionnels de la série Canon EOS,
 Harvard Mark II, l'un des premiers ordinateurs, conçu après la Seconde Guerre mondiale,
 Grenade à fragmentation Mk II, grenade américaine utilisé au ,
 Lotus Elise série 2, une voiture,
 MK2, groupe audiovisuel français créé en 1974,
 Matilda Mark II, char d'assaut britannique de la Seconde Guerre mondiale,
 Radiotélescope Mark II, radiotélescope situé à l'université de Manchester en Angleterre,
 Sten Mk II, pistolet mitrailleur britannique, 
 Toyota Mark II, voiture,
 Otomat Mk 2, missile,
 Technics SL-1200MK2, platine pour disques vinyles appréciée des DJs,
 Modèle de réacteur de centrale nucléaire Mark-II (à eau bouillante), tel que le  réacteur n°6 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, mis en difficulté par le tremblement de terre de 2011 au Japon),
 Véhicule de l'avant blindé, une variante nommé VAB Mark II,
 BRP Mk 2, Formule 1,
 LDS Mk 2, Formule 1,
 Armure Mark II, Deuxième armure d'Iron Man.

Voir aussi
 Système de désignation de modèles Mark,
 Mark I,
 Mark III,
 Mark IV,
 Mark V,
 Mark VI,